Lonetree bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Lonetree (Colorado)
 Lonetree (North Dakota)
 Lonetree (West Virginia)
 Lonetree (Wyoming)

Siehe auch:
 Lone Tree